Tatjana Andriejewna Akimowa z d. Siemionowa (ros. Татьяна Андреевна Акимова z d. Семёнова; ur. 26 października 1990 w Czeboksarach) – rosyjska biathlonistka, brązowa medalistka mistrzostw świata.

Kariera 
W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 5 grudnia 2015 roku w Östersund, zajmując 83. miejsce w sprincie. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła nieco ponad miesiąc później, 8 stycznia 2016 roku w Ruhpolding, gdzie zajęła 32. miejsce w sprincie. Na podium zawodów tego cyklu po raz pierwszy stanęła 16 grudnia 2016 roku w Novym Měscie, gdzie zwyciężyła w sprincie. W zawodach tych wyprzedziła Francuzkę Anais Chevalier i Susan Dunklee z USA. Dzień później zajęła trzecie miejsce w biegu pościgowym, przegrywając tylko z Chevalier i Włoszką Dorotheą Wierer. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2016/2017, kiedy zajęła 16. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Podczas mistrzostw świata w Hochfilzen w 2017 roku wspólnie z Olgą Podczufarową, Aleksandrem Łoginowem i Antonem Szypulinem zdobyła brązowy medal w sztafecie mieszanej. Na tej samej imprezie była też między innymi dziesiąta w sztafecie kobiet i szesnasta w sprincie. Brała też udział w igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku, zajmując 15. miejsce w biegu indywidualnym, 20. w sprincie, 31. w biegu pościgowym, 30. w biegu masowym oraz 9. w sztafecie.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium indywidualnie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Bibliografia 
 
 
 

Ludzie urodzeni w Czeboksarach
Rosyjscy olimpijczycy
Rosyjskie biathlonistki
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013
Urodzeni w 1990